Kornowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Jerzy Kornowicz (* 1959), polnischer Komponist
 Ted Kornowicz (1915–1993), deutscher Kameramann